Bessy peut faire référence à :

Toponyme 
 Bessy, commune française située dans le département l'Aube ;
 Bessy-sur-Cure, commune française située dans le département de l'Yonne ;
 Rhèges-Bessy, ancienne commune française de l'Aube

Patronyme 
 Bernard Frénicle de Bessy (première décennie du XVIIe siècle-1674), mathématicien français ;
 Claude Bessy (née en 1932), danseuse, chorégraphe et professeur de ballet française ;
 Cyril Bessy (né en 1986), coureur cycliste français ;
 Fabrice (animateur) (  né en 1941)  né Simon-Bessy, fils adoptif de Maurice Bessy
 Frédéric Bessy (né en 1972), coureur cycliste professionnel français ;
 Maurice Bessy (1910-1993), écrivain et homme de presse français, scénariste, historien du cinéma et romancier ;

Pseudonyme 
 Francine Bessy (1917-2004), actrice française;

Œuvres de fiction 
 Bessy, est une série de bande dessinée belge créée en 1952 par Willy Vandersteen et Karel Verschuere sous le pseudonyme commun de Wirel (Willy et Karel).

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme